Леона́рдо Па́сос А́лвес (; 29 ноября 1989, Жакобина, Бразилия), более известный как Ле́о Па́сос () или просто Ле́о ()  — бразильский футболист, нападающий клуба «Гакоах» Адимар.

Игровая карьера 
В футбол начинал играть в команде «Гремио» (Жасиара) в 2008 году. Затем два года провёл в португальском клубе «Вила Меан». После возвращения на родину выступал в командах «Коринтианс» (Масейо), «Крисиума» и КРБ. В 2012 году играл в аренде в чемпионате Израиля за «Бейтар» (Иерусалим) и «Хапоэль» (Акко). После недолгого пребывания в бразильском «Гремио Баруэри», вернулся в Европу, где осенью 2013 года продолжил карьеру в украинском клубе «Металлург» (Запорожье). В Премьер-лиге дебютировал 29 сентября 2013 года в игре против «Металлиста». Единственный гол в украинском чемпионате забил 2 августа 2014 года в ворота «Говерлы». Зимой 2015 года вернулся в израильский чемпионат, пополнив команду Лиги Леумит — «Хакоах» (Рамат-Ган).

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте ogol.com.br
 
 
  на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК КРБ
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Хапоэль» Акко
Игроки ФК «Гремио Баруэри»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Хакоах» Рамат-Ган